Жарко Удовичић (Ужице, 31. августа 1987) српски је фудбалер, који тренутно наступа за Младост из Лучана. Висок је 185 центиметара, а најчешће наступа на позицији левог спољног.

У новембру 2013. године, Удовичић је наступио за „Селекцију новинара“ на ревијалној утакмици против репрезентације Србије, под вођством Љубише Стаменковића.

У фебруару 2015. године, Удовичић је промашио једанастерац на сусрету између Новог Пазара и Рада. Због тога се непосредно након утакмице нашао на мети хулигана, док су медији пренели да је играчу прећено пиштољем. Удовичић је, потом, одбио да настави сарадњу са клубом, а неко време је живео са полицијском заштитом. Каријеру је касније наставио у Пољској. Ту је провео седам година наступајући за Заглебје Сосновјец, Лехију Гдањск и Раков Ченстохова.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Напредак Крушевац
 Прва лига Србије : 2012/13.

Лехија Гдањск
 Суперкуп Пољске : 2019.

Раков Ченстохова
 Суперкуп Пољске : 2019.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1987.
Спортисти из Ужица
Српски фудбалери
Фудбалери Слободе Ужица
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Напретка Крушевац
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Лехије
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Фудбалери Екстракласе
Леви бекови у фудбалу
Везни играчи у фудбалу